Turchia
Ceyhan, città 
Ceyhan, fiume 
 Distretto di Ceyhan, distretto della provincia di Adana